Бис(метилсульфинил)ртуть — неорганическое соединение
ртути
с формулой Hg(SCH),
кристаллы.

Физические свойства 
Бис(метилсульфинил)ртуть образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P bca,
параметры ячейки a = 1,980 нм, b = 0,758 нм, c = 0,780 нм, Z = 8
.

Примечания 

Соединения серы
Соединения углерода
Соединения ртути